Амбон може да се односи на:

 Амбон или Амвон —  уздигнути подијум у православним храмовима на солеји; 
 Амбон — једно од Молучких острва; 
 Амбон — град на истоименом острву у Индонезији;